Fritz W. Up de Graff (1873-1927) fue un aventurero estadounidense que viajó por la cuenca amazónica, México, Cuba y España, unas veces trabajando como ingeniero de minas y otras buscando riqueza en la explotación del caucho o la búsqueda de oro.

Su obra Cazadores de cabezas del Amazonas  (Head Hunters of Amazon), de 1923, relata sus aventuras en Ecuador a donde llega en 1894, la travesía de los Andes hasta el Valle del Napo y sus viajes de años por el Amazonas y sus tributarios, donde varias veces acaba perdido y caminando por la selva en penosas condiciones.

Tuvo el valor de remontar el Pongo de Manseriche en canoa, contempló las ruinas de la colonia de Borja (Alto Amazonas), y convivió con varias tribus de indios jíbaro, como los antipas, los huambisas y los aguaruna, a los que describe con admiración por su adaptación al medio y su capacidad de supervivencia en un medio tan complicado como la selva amazónica.

Tardó siete años en volver a Nueva York, y después de sufrir tantas penalidades y desventuras, acabó muriendo en un accidente de coche.

Referencias 

Nacidos en 1873